Золотая девушка, Золотые девочки () может означать:

Кино и ТВ
  — кинофильм, США, 1951.
 «Золотая девушка» — кинофильм, США, 1979.
 «Золотые девочки» — телесериал, США, 1985—1992.
  — кинофильм, Гонконг, 1995.

Прозвища
  (род. 1969) — английский игрок в дартс.
  (род. 1979) — американский бодибилдер.
 Катберт, Бетти (1938—2017) — австралийская легкоатлетка.
 Рубио, Паулина (род. 1971) — мексиканская поп-певица.
  (род. 1982) — американский боксёр.

 Золотые девушки — название поколения болгарских гимнасток, представлявших страну в период с 1976 по 1999 год, когда главным тренером национальной команды была Нешка Робева, и принесших славу болгарской школе художественной гимнастики.
  —  Университета Пердью.

  — персонаж комиксов.

См. также 
 Золотой мальчик